Васа́ил аш-ши́а (; полное название , Васаил аш-шиа иля тахсил масаил аш-шариа — «Средства шиитов для постижения вопросов шариата») — всеобъемлющая энциклопедия шиитских хадисов, составленная шейхом Хурром Амили в середине XI века хиджры (XVII век н. э.).

Специфика сборника 
Данная книга была специально адресована факихам, изучающим положения исламского права, поэтому хадисы на иную тематику (включая тексты знаменитых шиитских дуа и зияратов) не были включены в неё. При освещении разделов фикха Хурр Амили соблюдал порядок, традиционный для трудов из категории «Разъяснение шариатских положений» (Тавдих аль-масаиль), который обязательно должен написать любой из компетентных муджтахидов, являющихся образцом для подражания (марджа ат-таклид). В связи с этим он часто вынужденно дробил хадисы, относя разные их части к разным разделам своего сборника. Таким образом, свод «Васаил аш-шиа» можно назвать своего рода предметным указателем по джафаритскому фикху.

Кроме того, в данном труде Хурр Амили дал ряд собственных ценных замечаний, касающихся методологии науки хадисоведения (илм аль-хадис) и науки о передатчиках (илм ар-риджал).

К настоящему времени сборник «Васаил аш-шиа» приобрёл для мусульман-шиитов особое значение; при вынесении фетв на неё часто ссылаются ведущие шиитские факихи и муджтахиды.

Источники 
При составлении своей энциклопедии Хурр Амили использовал следующие шиитские источники, некоторые из которых особенно известны и авторитетны:
 Аль-Кафи;
 Ман ла йахдуруху-ль-факих;
 Аль-Истибсар;
 Тахзиб аль-ахкам;
 ;
 Книга Сулейма ибн Кайса — сподвижника имама Али.

Всего при составлении «Васаил аш-шиа» Хурр Амили использовал порядка восьмидесяти шиитских книг.

Современное издание 
В печатном виде книга доступна в двух изданиях:
 20-томном — 1983 года выпуска (издательство «Исламийя»);
 30-томном — 1994 года выпуска (издательство «Ахл аль-Бейт»).

Ссылки 
 Антон Веснин. Васаил аш-шиа.

Исламские энциклопедии
Исламская литература